Het WTA-tennistoernooi van Sydney (officieel Medibank International) van 2007 vond plaats van 7 tot en met 13 januari 2007 in de Australische stad Sydney. Het was de 115e editie van het vrouwentoernooi, onderdeel van het tennistoernooi van Sydney 2007. Er werd gespeeld op een hardcourt-ondergrond.

Enkelspel 
Het vrouwentoernooi was sterk bezet. Zeventien van de top 20 speelsters waren aanwezig. Titelverdedigster, tevens nummer 1 van de wereldranglijst, Justine Henin had aangekondigd deel te nemen, maar zij trok zich drie dagen voor aanvang terug wegens relatieproblemen.

De Belgische Kim Clijsters schreef het toernooi op haar naam na een spannende finale tegen de Servische Jelena Janković. Clijsters verloor de eerste set, kon de tweede pas in de tiebreak naar zich toe trekken, en wist dan eindelijk in de beslissende derde set het toernooi te winnen (4-6, 7-6, 6-4). Het was haar 34e WTA-enkelspeltitel.

Geplaatste speelsters

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Dubbelspel 
Het als vierde geplaatste duo Anna-Lena Grönefeld en Meghann Shaughnessy won het toernooi. In de finale versloegen ze het ongeplaatste koppel Marion Bartoli en Meilen Tu in drie sets, met een tiebreak in de laatste set.

Geplaatste teams

Prijzengeld en WTA-punten

Toernooischema

Bron 
  Toernooischema WTA

Sydney 2007
Sydney